Ипполито Розеллини (; , Пиза, — , там же) — итальянский египтолог, профессор восточных языков в Пизе. Друг и сподвижник Шампольона в его археологических экспедициях.

Биография 
Родился в семье коммерсанта. Учился теологии в Пизанском университете. Затем начал изучать восточные языки в Болонье.

Помогал Шампольону в его работах по египтологии. В 1828 году Розеллини был поставлен во главе тосканской экспедиции, отправившейся в Египет для научных исследований и присоединившейся к французской под начальством Шампольона; обе экспедиции 15 месяцев занимались ближайшим исследованием иероглифических памятников Египта. Результатом этих исследований явилась работа «Il monumenti dell’Egitto e della Nubia» (Пиза, 1832—44). Другие труды Розеллини: «Elementa linguae aegyptiacae», коптская грамматика, обработанная по наброску Шампольона (Рим, 1837), и неоконченный «Diccionario ieroglifico», оставшийся в рукописи.

Память 
Бюст Ипполито Розеллини установлен в мемориале великих египтологов мира при Египетском музее в Каире.

Примечания

Литература 
 

Историки по алфавиту
Востоковеды Италии
Археологи Италии
Египтологи Италии
Выпускники Пизанского университета